Illerfissalik bezeichnet:
 Illerfissalik (Berg), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Illerfissalik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Illerfissalik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland